Рельс — стальные балки специального сечения, укладываемые на шпалах или других опорах для образования пути, по которому перемещается подвижной состав железнодорожного транспорта.
 Горный рельс — автомобильное противооткатное приспособление в виде металлической балки крестообразного сечения с грунтозацепами.
 Контактный рельс — жёсткий контактный провод, предназначенный для осуществления скользящего контакта с токоприёмником подвижного состава (электровоза, моторного вагона).
 Контррельс — устройство на железной дороге для предотвращения схода поездов с рельсов и для корректировки направления движения колёсной пары при прохождении стрелочного перевода.

См. также 
 Рельсотрон
 Третий рельс